Brian Johnson peut désigner :
 Brian Johnson (1930-1966), un joueur de rugby à XV australien ;
 Brian Johnson (1940-), un créateur d'effets spéciaux américain ;
 Brian Johnson (1947-), le chanteur du groupe de hard rock AC/DC ;
 Brian Johnson (1968-), un joueur américain de baseball ;
 Brian Johnson (1980-), un athlète américain ;
 Brian Johnson (1990-), un joueur américain de baseball ;
 Brian Johnson, un personnage de la série Mes parents cosmiques.